Ба́уманская может означать:

 Бауманская — станция Арбатско-Покровской линии Московского метро.
 Бауманская, 13 — московская арт-галерея (сквот).
 Бауманская улица и Вторая Бауманская улица в Москве.

См. также 
 
 Сад им. Баумана